Płazy Panamy – przedstawiciele gromady płazów występujący w Panamie. Według AmphibiaWeb zarejestrowano w tym państwie 205 gatunki płazów z wszystkich trzech rzędów – bezogonowych, ogoniastych i beznogich.

Gymnophiona

Caeciliidae

Caudata

Plethodontidae

Anura

Bufonidae

Centrolenidae

Craugastoridae

Dendrobatidae

Dermophiidae

Eleutherodactylidae

Hemiphractidae

Hylidae

Leptodactylidae

Microhylidae

Pipidae

Ranidae

Strabomantidae 

Źródło: AmphibiaWeb

Przypisy 

Płazy Ameryki Północnej